Tiny-G (кор.: 타이니지) — южнокорейская женская группа, образовавшаяся в 2012 году под руководством GNG Production и неофициально расформированная в 2015 году. Последний состав группы состоял из дуэта Джмин и Дохи, изначально же группа состояла из Джмин, Дохи, Минт и Мёнджи.

История 
Перед дебютом группа появилась на Show Champion 24 апреля 2012 года и исполнила композицию «Polaris», песню, которую написал Джей Пак и актриса Ли Си Ён в качестве подарка, представив ее на Music and Lyrics канала MBC. Инструментарий был составлен и выпущен Ча Ча Малоном и Джей Паком. Песня была названа «Polaris» и была выпущена 5 мая. После показа, песня группы заняла лидирующие места в чартах, а также во многих корейских поисковых системах.

Их дебютный сингл «Tiny-G» был выпущен 23 августа 2012 года. Они дебютировали на M! Countdown с дебютным синглом. Группа выпустила свой второй сингл «Minimanimo» 20 января 2013 года. 13 июня 2013 года группа исполнила OST для игры Dragon Nest под названием «Here We Go», и 1 октября 2013 года они выпустили свой третий сингл, «Miss You».

12 марта 2014 года Дохи и Джмин исполнили OST для драмы Cunning Single Lady под названием «Зеркальное зеркало». 26 июня GnG Production объявило, что Мёнджи покидает группу, чтобы сосредоточиться на актерской карьере. Агентство выпустило заявление о том, Мёнджи желала официально начать заниматься чисто актерской карьерой.  3 июля Tiny-G вернулись в качестве трио с песней «Ice Baby». 3 ноября 2014 года было объявлено, что Tiny-G дебютирует со своим первым суб-юнитом под названием «Tiny-G M» с участием Джмин и Минт. Продвигаясь в основном в Таиланде, подразделение выпустило свой первый сингл «The Only One» с участием тайского артиста Натхью. Музыкальное видео было выпущено 25 ноября, в съемках которого, участвовали Natthew и Дохи.

12 февраля 2015 года стали распространяться слухи о том, что группа расформирована. GNG отрицало слухи, вместо этого объявляя, что группа идет на неопределенный перерыв, поскольку члены хотят продвигаться некоторое время отдельно. 7 апреля 2016 года выяснилось, что Минт находится под новым лейблом JSL Entertainment и готовится к сольному дебюту, вызвав слухи о роспуске. Поскольку официальная страница Tiny-G на веб-сайте GNG была удалена, их официальное фан-кафе не обновлялось два года, Дохи же является единственной участницей, что размещена на веб-сайте компании.

Состав группы 
 Джмин (Шин Мин Джун) — лидер, главный вокалист, макнэ
 Мин До Хи — ведущий вокалист, вижуал группы

Бывшие участники 
 Ким Мёнджи (кор.: 김명지) — главный рэпер, ведущий танцор, вокалист, макнэ
 Минт (Гуншипас Пёнпавиворакул) — главный танцор, ведущий рэпер, вокалист

Дискография

Предебют

Саундтреки 
 2012: «Polaris» (Music and Lyrics OST — Джей Пак и Ли Сы Ён) (MBC Plus Media/Neowiz Internet)

Сингл альбомы 
 2012: Tiny-G
 2013: MINIMANIMO
 2013: Miss You
 2014: Ice Baby

Tiny-G M сингл альбомы 
 2014: The Only One

Музыкальные видео-представления

Ссылки 
 Official website
 Official FanCafe

Гёрл-группы Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2012 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2015 году